Рябковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Рябковская волость — в составе Кинешемского уезда Костромской губернии.
 Рябковская волость — в составе Осинского уезда Пермской губернии.